Der ewige Gärtner (Originaltitel The Constant Gardener) ist der Titel folgender Werke:

 Der ewige Gärtner (Roman), Roman von John le Carré aus dem Jahr 2001
 Der ewige Gärtner (Film), Verfilmung des Romans durch Fernando Meirelles aus dem Jahr 2005